Get kan syfta på:

 Get – honan i ett släkte idisslare besläktade med får, se Getter
 Vildget – stamformen till tamgeten. Djuret lever i västra Asien och listas som sårbar
 Tamget – ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur
 Getost – ost med mjölk från tamget